De Scottish Cup 2015–16 was de 131ste editie van het meest prestigieuze voetbaltoernooi in Schotland, dat sinds 1874 wordt georganiseerd door de Scottish Football Association (SFA). Het toernooi begon op 26 september 2015 en eindigde op zaterdag 21 mei 2016 met de finale op Hampden Park in Glasgow, die onder leiding stond van scheidsrechter Steven McLean. Hibernian won de beker voor de derde keer in het bestaan van de club. Het beslissende doelpunt kwam in de 90ste minuut op naam van David Gray (2-3).

Schema

Zie ook
Scottish League Cup 2015/16
Schots voetbalkampioenschap 2015/16

Externe link
 Officiële Site

Scottish Cup
2016